Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2015/16 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Der Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2015/16 wurde in jener Saison zum 26. Mal ausgetragen. Die Saison umfasste acht Stationen in Asien, Europa und Nordamerika. Sie begann am 11. Dezember 2015 in Soldier Hollow und endete am 13. März 2016 in Klingenthal.

Ergebnisse und Wertungen

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2015/16

Weblinks 

2015/16
Nordische Kombination